Фа́улз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фаулз, Джон (1926—2005) — английский писатель, романист и эссеист.
 Фаулз, Сильвия (род. 1985) — американская профессиональная баскетболистка.

Примечания